Wimbledon Championships 2013 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den 127. udgave af Wimbledon Championships og den tredje Grand Slam-turnering i 2013. Den blev spillet i The All England Lawn Tennis & Croquet Club i Wimbledon, London, England i perioden 24. juni – 7. juli 2013.

Den 23. april 2013 offentliggjorde arrangørerne, at pengepræmierne for årets mesterskab i alt var steget med 40 % i forhold til 2012, således at den samlede præmiesum androg £ 22.560.000.

Andy Murray blev den første britiske vinder i herresingle siden Fred Perry i 1936, og Marion Bartoli vandt damesingletitlen. Bob og Mike Bryan fuldførte en "Bryan Slam" ved at vinde titlen i herredouble, og brødrene blev dermed det første makkerpar til sidde på alle fire grand slam-titler og det olympiske guld på samme tid.

Pengepræmier 

Den 23. april 2013 offentliggjorde arrangørerne, at pengepræmierne for årets mesterskab i alt var steget med 40 % i forhold til 2012, således at den samlede præmiesum androg £ 22.560.000. Præmierne var procentvis steget mest for de spillere, der tabte i første til tredje runde i herre- og damesingleturneringerne, hvor præmierne var steget 62-64 %, mens der slet ingen præmiestigninger var til spillerne i mixed double-rækken.

Hovedparten af præmiepengene gik til spillerne i herre- og damesingle, der hver lagde beslag på 40,3 % af den samlede præmiesum. Resten var fordelt mellem spillerne i herredouble (6,0 %), damedouble (6,0 %), mixed double (1,5 %), tre invitationsturneringer i double (i alt 1,5 %) og to turneringer i kørestolstennis (i alt 0,17 %). Endelig var 4,3 % af præmiesummen (£ 963.000) afsat til per diem.

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 

 Wimbledon

Fodnoter 

 
WTA Tour 2013
ATP World Tour 2013